Wakefield Europort, Wakefield, Zapadni Yorkshire, UK
 Rosslare Europort, Rosslare Harbour, okrug Wexford, Irska
 Thames Europort, Stone, Kent, UK
 Vatry Europort, Marne, Francuska
 Europoort